Jäger (varianti: Jaeger, Jæger) è un cognome di origine tedesca (significato letterale: "cacciatore") che può riferirsi a:

A 
Adolf Jäger (1889-1944), calciatore tedesco
Adolf Jäger (1906-1996), politico tedesco
Adolf Hermann Jaeger (1832–1899), politico tedesco
Albert Jäger (1801–1891), storico austriaco
Andreas Jäger, (1660–1730), linguista svedese
Andrea Jaeger (1965), tennista statunitense
Annette Jäger (1937), politica tedesca
Armin Jäger (1941), politico tedesco
Armin Jäger (1962), calciatore tedesco
August Jäger (1887–1949), giurista tedesco

B 
Bernd Jäger (1951), ginnasta tedesco
Bert Jäger (1919–1998), pittore e grafico tedesco

C 
Christian Friedrich von Jäger (1739–1808), medico tedesco
Claus Jäger (1931), politico tedesco

E 
Edmund Jaeger (1887-1983), biologo statunitense
Edmund Jäger (1967), attore austriaco
Eduard Jäger (1894–1970), politico tedesco
Eduard Jäger von Jaxtthal (1818–1884), oftalmologo austriaco
Elfriede Jaeger (1899–1964), politica tedesca
Elisabeth Jäger (1912), archivista tedesca
Elisabeth Jäger (1924), antifascista austriaca
Ernst Jaeger (1869–1944), giurista tedesco
Eugen Jäger (1842–1926), editore tedesco

F 
Ferdinand von Jäger (1839–1916), politico tedesco
Frank Jæger (1926-1977), poeta danese
Frans Maurits Jaeger (1877-1945), chimico olandese
Franz Jaeger (1941), economista e politico svizzero
Frederick Jaeger (1928-2004), attore tedesco-britannico
Friedrich Jäger (1873–1955), politico tedesco
Friedrich Jäger von Jaxtthal (1784–1871), oftalmologo austriaco
Friedrich Gustav Jaeger (1895–1944), militare tedesco

G 
Georg David Jäger (1712–1779), politico tedesco
Gerhard Jäger (1958), sciatore austriaco
Gottfried Jäger (1937), fotografo tedesco
Gottlieb Jäger (1805–1891), politico e giurista svizzero
Günter Jäger (1935), calciatore tedesco
Gustav Jäger (1832–1917), naturalista tedesco
Gustav Jäger (1808–1871), pittore tedesco

H 
Hans Jæger (1854–1910), letterato norvegese
Heino Jaeger (1938–1997), pittore e grafico tedesco
Henry Jaeger (1927–2000), scrittore tedesco
Herbert Jäger (1926), calciatore tedesco
Hermann Jäger (1815–1890), naturalista tedesco
Hermann Jaeger (1844-?) enologo svizzero
Horst Jäger (1928), scrittore tedesco
Horst Jäger (1940), politico tedesco
Hugo Jaeger (?-1970), fotografo tedesco

I 
Inge Jäger (1949), politica austriaca

J 
Jeff Jaeger (1964), giocatore di football americano statunitense
Johann Jäger (1667–1706), rivoluzionario bavarese
Jonathan Jäger (1978), calciatore francese
Josef Jäger (1721–1793), pittore austriaco
Julia Jäger (1970), attrice austriaca

K 
Karl Jäger (1888–1959), militare elvetico-tedesco
Karl Friedrich Jaeger (1794–1842), religioso tedesco
Kurt Jaeger (1909–1975), numismatico tedesco
Lorenz Jäger (1892–1975), cardinale tedesco
Lorenz Jäger (1951), giornalista tedesco

M 
Malte Jaeger (1911–1991), attrice tedesca
Manfred Jäger (1950), motociclista tedesco 
Marc Jäger (1976), ingegnere svizzero
Margarete Jäger (1951), linguista tedesca
Marike Jager (1979), cantante olandese
Marilyn Jager Adams (1948), psicologo statunitense
Matthias Jaeger (1937), medico tedesco
Maximilian Jaeger (1915–1999), diplomatico svizzero
Michael Jäger (1951), pittore tedesco
Michael Jäger (1966), attore tedesco
Michael Jäger, (1958) astrofilo austriaco

O 
Oskar Jäger (1830–1910), storico e pedagogista tedesco
Otto Jäger (1828–1912), pedagogista tedesco

P 
Mary Taylor in Jaegar, detta Peta (1914-1989), crickettista inglese
Paul Jaeger (1869–1963), teologo tedesco
Paul Hans Jaeger (1886–1958), politico tedesco
Peer Jäger (1943), attore tedesco

R 
Raimund Jäger (1888–1914), scultore tedesco
Renate Jaeger (1940), magistrato tedesco
Richard Jaeger (1913–1998), politico tedesco
Rita Jaeger (1935), modella tedesca
Robert E. Jager (1939), compositore statunitense
Rolf Jaeger (1937), pallamanista tedesco
Rolf Jäger (1949), tennistavolista tedesco
Roman Jäger (1909-1944), giurista e politico tedesco

S 
Sam Jaeger (1977), attore e regista statunitense
Sebastian Jäger (1981), attore e modello tedesco
Siegfried Jäger (1937), linguista tedesco
Simon Jäger (1972), doppiatore tedesco
Stefan Jäger (1877–1962), pittore ungherese

T 
Thomas Jäger (?), schermidore tedesco
Thomas Jäger (?), musicista svedese
Thomas Jäger (1976), pilota automobilistico tedesco

W 
Werner Jaeger (1888–1961), filologo tedesco
Werner Jäger (1959), pattinatore austriaco
Wieland Jäger (1944), sociologo tedesco
Wilhelm Jaeger (1888-1979), architetto tedesco
Wilhelm Jaeger (1887-1949), politico tedesco
Willi Jäger (1940), matematico tedesco
Willigis Jäger (1925), religioso tedesco
Wolfgang Jäger (1940), politologo tedesco
Wolfgang Jäger (1953–2007), musicista tedesco

Altri progetti 

Cognomi tedeschi